78-й чемпионат Италии прошёл в Салерно с 22 ноября по 5 декабря 2018 года.

Лоренцо Лодичи победил Альберто Давида в тай-брейке и стал чемпионатом Италии.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2489).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
Спортивные соревнования в Кампании
2018 год в шахматах
Ноябрь 2018 года
Декабрь 2018 года
Спорт в Италии в 2018 году